Олешице () — городско-сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Любачувский повят, Подкарпатское воеводство. Население — 6615 человек (на 2004 год).

Демография 
Данные по переписи 2004 года:

Сельские округа 
 Борхув
 Футоры
 Нова-Гробля
 Старе-Олешице
 Старе-Сёло

Ссылки 
 Официальная страница 

Гмины Подкарпатского воеводства